gmina Nowa Wieś Lęborska – gmina wiejska, powiat lęborski, woj. pomorskie
 gmina Nowa Wieś Wielka – gmina wiejska, powiat bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie
dawne gminy:

 gmina Nowa Wieś – dawna gmina wiejska, powiat wieluński, Generalne Gubernatorstwo Warszawskie
 gmina Nowa Wieś – dawna gmina wiejska, powiat grójecki, woj. warszawskie
 gmina Nowa Wieś – dawna gmina wiejska, powiat katowicki, woj. śląskie (od 1948 gmina Wirek)
 gmina Nowa Wieś Ełcka – dawna gmina wiejska, powiat ełcki, woj. białostockie
 gmina Nowa Wieś Królewska – dawna gmina wiejska, powiat opolski, woj. opolskie

Zobacz też: gmina Stara Wieś